Blackwater puede hacer referencia a:
 Academi, empresa fundada en 1997 como Blackwater, el nombre cambió en 2009
 Blackwater, álbum del grupo de música irlandesa Altan.
 Blackwater (Arizona), Estados Unidos.
 Blackwater (Misuri), Estados Unidos.
 Blackwater (Queensland), Australia.
 Blackwater Park, álbum de la banda sueca Opeth.
 Blackwater, río de Irlanda.
 Blackwater, decimonoveno capítulo de la serie Juego de tronos.
 Black Water (película de 2007) (Black Water (película de 2007))
 Black Water Transit (película de 2009) (Black Water Transit (película de 2009))
 The Black Water Vampire (película de 2014) (The Black Water Vampire (película de 2014))
 Black Water (película de 2017) (Black Water (película de 2017))
 Black Water: Abyss (película de 2020)  (Black Water: Abyss (película de 2020))

Inglaterra 
 Blackwater (Cornualles)
 Blackwater (Dorset)
 Blackwater (Hampshire)
 Blackwater (Isla de Wight)
 Blackwater (Norfolk)
 Blackwater (Somerset)
 Río Blackwater (Essex), río de Essex en Inglaterra.